Bess Wissler – docente e ceramista svedese
 Clark Wissler – antropologo statunitense
 Janine Wissler – politica tedesca
 Joachim Wissler – cuoco stellato tedesco